Пакка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пакка, Бартоломео (1756—1844) — итальянский куриальный кардинал.
 Пакка, Бартоломео (1817—1880) — итальянский куриальный кардинал.